Antonio Powolny – calciatore austriaco, attaccante
 Frank Powolny – fotografo statunitense
 Michael Powolny – scultore, medaglista, ceramista, designer e docente austriaco
 Siegfried Powolny – pallamanista austriaco